Korallenwein ist eine deutsche Bezeichnung für folgende Pflanzenarten:

 Antigonon leptopus, ein Knöterichgewächs
 Korallenbohne, ein Schmetterlingsblütler